ДиУ (第五) — китайская фамилия, переводится как «пятый брат».

Другое 
 Диу — португальская колония в Индии на острове в Камбейском заливе, где в 1509 году произошло морское сражение, которое привело к созданию Португальской Индии.

 Диу — по малагасийски значит «чистота».

См. также 
 Сто фамилий